Postscriptum, Postskriptum, Post Scriptum oder PostSkriptum steht für:
 Postskriptum (lateinisch postscriptum), Anhang an einen Text

 PostScriptum (Musikgruppe), im Jahr 2005 gegründete Pop/Rock-Band aus Norwegen
 Post Scriptum, englisch P.S. oder Postscript, 1953 von dem Briten Eric Frank Russell veröffentlichte Science-Fiction-Kurzgeschichte oder -Erzählung, siehe Ferne Sterne
 PostSkriptum Verlags-Gesellschaft, 1979 von Swantje Hanck in Hannover gegründeter Buchverlag

Siehe auch:
 PostScript
 Postskript